Die Communauté de communes du Bazadais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 23. Dezember 2013 gegründet und umfasst 31 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Bazas.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Bazadais
Gegründet 2013